Hamoud bezeichnet:
 Hamoud (Mauretanien), Stadt in Mauretanien

Hamoud ist der Familienname folgender Personen:
 Mohammed Hamoud (* 1936), irakischer Jurist
 Mounir Hamoud (* 1985), norwegischer Fußballspieler